Ariana (imię)
 Ariana – kraina historyczna w Azji Środkowej
 Arjana – miasto w Tunezji